Господин Никой може да се отнася за:

 Господин Никой, български филм от 1969 година
 Господин Никой, български филм от 1995 година
 Господин Никой, белгийски филм от 2009 година